

Cinema 
L'uomo che non è mai esistito (The Man Who Never Was) – film del 1954 diretto da Ronald Neame

Televisione 
The Man Who Never Was – serie televisiva statunitense del 1966 andata in onda sulla ABC
The Man Who Never Was – ultimo episodio, diviso in due parti, della serie televisiva The Sarah Jane Adventures del 2011